Maamora – comune dell'Algeria situato nella provincia di Bouira
Maamora – comune dell'Algeria situato nella provincia di Saida